Jill Sudduth (née en 1971), nageuse synchronisée américaine
Skipp Sudduth (né en 1956), acteur, réalisateur et musicien américain